Энн Гилле́спи () — американская актриса, получившая наибольшую известность благодаря роли Джеки Тейлор в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «90210: Новое поколение».

Карьера 
Наибольшей популярности актриса добилась, когда получила роль Джеки Тейлор — матери Келли Тейлор в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». Её героиня была бывшей фотомоделью и страдала наркозависимостью и алкоголизмом. В начале третьего сезона у персонажа родилась дочь Эйрин Сильвер, которая стала одним из главных персонажей продолжения сериала, «90210: Новое поколение», где актриса также снялась в своей знаменитой роли. Во втором сезоне шоу актриса закончила работу над образом персонажа, когда Джеки умерла от рака.

Личная жизнь 
В 2003 году актриса получила степень по окончании 4-летнего курса обучения в колледже Goddard College.

В данный момент актриса является священником епископальной церкви и известна также, как матушка Энн Гиллеспи и преподобная Энн Гиллеспи в Исторической христианской церкви в городе Александрия, штат Виргиния, США, где сейчас и проживает.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Священники по алфавиту
Епископалы
Выпускники Годдардского колледжа